1-й Аргунский полк Забайкальского казачьего войска — иррегулярная кавалерийская воинская часть Русской императорской армии.

Формирование полка 
Полк сформирован 1 января 1900 г. из 7-й, 8-й и 9-й сотен 1-го Нерчинского казачьего полка и трёх вновь сформированных сотен под именем 4-й Забайкальский казачий полк; 17 января того же года назван 1-й Аргунский полк Забайкальского казачьего войска. Полк унаследовал знамя русского № 4-го полка Забайкальского казачьего войска, пожалованное 6 декабря 1852 года.

Кампании полка 
Аргунский полк принимал участие в подавлении Боксёрского восстания в Китае и русско-японской войне (в составе Уральско-Забайкальской казачьей дивизии). Участвовал в Первой мировой войне на Западном фронте в составе 1-й Забайкальской казачьей дивизии. В составе дивизии принимал участие в Брусиловском прорыве.

После Октябрьской революции перешёл на сторону большевиков. Под командованием Сергея Лазо участвовал в боях с отрядами атамана Семёнова в составе Забайкальского фронта.

Знаки отличия полка 
 Шесть серебряных Георгиевских труб с надписью «За отличие в Северной Маньчжурии в 1900 г.» в 1-й, 2-й и 4-й сотнях, пожалованные 19 февраля 1903 года.
 Знаки отличия на головные уборы с надписью «За отличие в войну с Японией в 1904 и 1905 годах», пожалованные 30 июля 1911 года.

Командиры полка 
 1.01.1900 — 17.07.1903 — полковник Дудкин, Иван Васильевич
 17.07.1903 — 30.07.1904 — полковник Трухин, Иван Евдокимович
 29.09.1904 — 04.04.1906 — полковник Логинов, Александр Матвеевич
 19.06.1906— 20.04.1910 — полковник Софронов, Александр Дмитриевич
 05.05.1910 — 15.07.1911 — полковник Колосовский, Андрей Павлович
 15.07.1911 — 25.11.1913 — полковник Крымов, Александр Михайлович
 19.02.1914 — 03.12.1914 — полковник Аветисов, Александр Григорьевич
 03.12.1914 — 18.02.1916 — полковник Шильников, Иван Фёдорович
 18.02.1916 — полковник Казачихин, Владимир Иванович

Известные люди, служившие в полку 
 барон Унгерн-Штернберг, Роман Фёдорович фон — участник Белого движения.
 князь Бермондт-Авалов, Павел Михайлович — участник Белого движения.

См. также

Примечания

Литература 
 Список полковникам по старшинству. Составлен по 1-е ноября 1907 г. — СПб., 1907.
 
 

Забайкальское казачье войско
Казачьи полки Российской империи